1977 – pierwszy sezon Sowieckiej Formuły Easter. Składał się z sześciu eliminacji. Mistrzem został Toomas Napa (Estonia 18M).

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

Sezony Sowieckiej Formuły Easter